Rutsweiler am Glan, een plaats in het Duitse district Westerwaldkreis, Rijnland-Palts
Rutsweiler an der Lauter, een plaats in het Duitse district Kusel, Rijnland-Palts